Tomuschat ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Tomuschat (* 1936), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Walther Tomuschat (1866–1914), deutscher Philologe und Schulbuchautor in Ostpreußen